Companhia Mogiana de Estradas de Ferro
 Alta Mogiana - região estado de São Paulo

Esporte
 Esporte Clube Mogiana - extinto clube de futebol de Campinas, São Paulo
 Esporte Clube Mogiana (Ribeirão Preto) 
 Esporte Clube Mogiana (Casa Branca) 
 Esporte Clube Mogiana (Sertãozinho)